Montravel steht für:
 Montravel (AOC), französisches Weinanbaugebiet
 Montravel Rock, Klippenfelsen in der Bransfieldstraße, Antarktis